Ragusa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Ragusa
 Ragusa – prowincja Włoszech, w regionie Sycylia
 Ragusa – dawna nazwa Dubrownika
 Republika Raguzy – wolna republika kupiecka  w latach 1204-1806, o ustroju arystokratycznym, pod zwierzchnością kolejno: Wenecji, Węgier i Turcji